Launceston (Cornwall)
 Launceston (Tasmanië)